Niemcy:
 Otting – dzielnica gminy Waging am See w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein
 Otting – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Donau-Ries

Inne:
 Otting – zamek

Zobacz też:
 Oetting